Виктор Александрович Абрашкин (род. 6 сентября 1950) — , специалист в области математической логики, алгебры и теорией чисел, лауреат премии имени И. М. Виноградова (1995).

Биография 
В 1967 году окончил школу-интернат № 18 имени А. Н. Колмогорова.

Окончил механико-математический факультет МГУ.

С 1979 по 1994 годы — работа на кафедре высшей математики Московского государственного технического института гражданской авиации.

Ведущий научный сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова РАН.

Ведёт преподавательскую деятельность в Даремском университете.

Награды 
Премия имени И. М. Виноградова (1995) — за цикл работ по алгебраической теории чисел.

Ссылки 
 
 
 
 

Сотрудники МИАН
Лауреаты премии имени И. М. Виноградова